(в стилизованном написании — , ) — название следующих музыкальных альбомов (в хронологическом порядке):
  — шестой студийный альбом австрийской группы , выпущенный в 2004 году.
  — пятый студийный альбом итальянского диджея и композитора Роберта Майлза, выпущенный 7 февраля 2011 года.
  — тринадцатый студийный альбом американской треш-метал-группы Megadeth, выпущенный 1 ноября 2011 года.
 Thirteen — альбом американской кантри-певицы Эммилу Харрис, выпущенный в 1986 году